Владимир Нудельман:
 Нудельман, Владимир Ильич — украинский географ-урбанист, доктор географических наук, профессор.
 Нудельман, Владимир Сергеевич (1931—2006) — советский и российский юрист, правовед.